Die Abkürzung RSO steht für:
 ORF Radio-Symphonieorchester Wien, bedeutendes österreichisches Orchester
 Radiosynoviorthese, nuklearmedizinische Gelenkbehandlung
 Range Safety Officer, Sicherheitsoffizier bei Raketenstarts
 Raupenschlepper Ost, Kettenschlepper der Firma Steyr im Zweiten Weltkrieg
 Radschlepper Ost, Artillerie- und Munitionsschlepper des Zweiten Weltkrieges
 Rogue Steady Orchestra, eine deutsche Ska-Band
 RSO Records, britische Schallplattenfirma
 Rundfunksinfonieorchester
 Kfz-Kennzeichen für Republik Südossetien

RSO